Chiva (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Xiva (vroeger Khiva), een stad in Oezbekistan